Bodenheimer bezeichnet

 die Einwohner der Orte mit Namen Bodenheim

Bodenheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bodenheimer (* 1965), Schweizer Literaturwissenschaftler und Autor
 Aron Ronald Bodenheimer (1923–2011), Schweizer Mediziner, Psychiater, Psychoanalytiker und Autor
 Brigitte Bodenheimer (1912–1981), US-amerikanische Rechtswissenschaftlerin und Familienrechtlerin
 Edgar Bodenheimer (1908–1991), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Henriette Hannah Bodenheimer (1898–1992), deutsch-israelische Berufsschullehrerin und Historikerin
 Löb Bodenheimer (1807–1868), deutscher Rabbiner
 Max I. Bodenheimer (1865–1940), deutscher Jurist und führende Persönlichkeit des deutschen Zionismus
 Shimon Bodenheimer (1897–1959), israelischer Biologe und Zoologe
 Rosa Bodenheimer (1876–1938), deutsche Frauenrechtlerin
 Rosemarie Bodenheimer (* 1946), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin
 Siegmund Bodenheimer (1874–1966), deutscher Bankier
 Wilhelm Bodenheimer (ab 1937 Jehuda Bodenheimer) (1890–1980), deutscher Arzt, Verfolgter des NS-Regimes
 Wolf Bodenheimer (1905–1975), deutscher Chemiker